Desa Sumberjati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sumberjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,42), 
 Desa Sumberjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 112,48), 
 Desa Sumberjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 112,15), 
 Desa Sumberjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,22, long 113,20), 
 Desa Sumberjati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,18, long 113,97), 

Robotskapade Indonesienförgreningar